A. P. Møller-Mærsk – compagnia di navigazione danese
 Dispersione Møller – fenomeno fisico quantistico
 Møller – cognome di origine danese
 Teoria perturbativa di Møller-Plesset – metodo di chimica quantistica

Pagine correlate
Moller
Möller